Yabulai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yabulai (socken i Kina, lat 39,42, long 102,77), Inre Mongoliet, 
 Yabulai (socken i Kina, lat 39,64, long 103,08), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar